Deux sous-marins différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Illern (en suédois : « Putois ») : 
 Le , un sous-marin de  lancé en 1921 et coulé en 1943.
 Le , un sous-marin de  lancé en 1957 et désarmé en 1980.

Notes et références